Александер Акоста (; 1969) — американський інвестор, Міністр праці США з 2017.
 Альберто Акоста (, 1966) — колишній аргентинський футболіст.
 Браян Акоста (; 1993) — гондураський футболіст.
 Владимиро Акоста (; 1900—1967) — аргентинський архітектор.
 Джонні Акоста (; 1983) — костариканський футболіст.
 Келлін Акоста (; 1995) — американський футболіст, півзахисник.
 Луїс Альберто Акоста (; 1952) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Осмай Акоста (; 1985) — кубинський боксер, олімпійський медаліст (2008).
 Педро Хав'єр Акоста (, 1959) — венесуельський футболіст.
 Сантос Акоста (; 1827—1901) — 4-й президент Сполучених Штатів Колумбії.
 Уріель Акоста (; 1585—1640) — португальський філософ, раціоналіст, скептик, теологічний критик та вільнодумець.
 Хосе де Акоста (; 1539—1600) — іспанський історик, географ і натураліст.
 Хуліо Акоста Гарсія — 21-й президент Коста-Рики.

Див. також 
 18796 Акоста — астероїд головного поясу.